Helwich ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Helvigius (auch Andreas Helwich; 1572–1643), deutscher Philologe und Pädagoge
 Christian Helwich (auch Christian von Helwich; 1666–1740), Stadtphysikus von Breslau
 Georg Helwich (1588–1632), deutscher katholischer Geistlicher und Historiker des Erzbistums Mainz
 Katrin Helwich (1976–2021), deutsche Fernsehjournalistin

Siehe auch:
 Hellwich
 Hellwig
 Helvig
 Helwic
 Helwig